Manuel Navarro puede referirse a:

 Manuel Navarro (1791-1852), político argentino, gobernador de la provincia de Catamarca;
 Manuel Navarro Fuerte (1937-), pintor español;
 Manuel Navarro Luna (1894-1966), poeta y periodista cubano;
 Manuel Navarro Mollor (1930-2013) compositor español;
 Manel Navarro (1996-), cantante, músico y compositor español.
 Manuel Navarro Lamolda, maestro, político y activista social español.